

Codici 
 PLE – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paiela (Papua Nuova Guinea)
 PLE – Codice nazione del CIO per lo Stato di Palestina
 PLE – Codice nazione della FIFA per lo Stato di Palestina
 PLE – Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili

Zoologia 
 PLE – Posterior Lateral Eyes: occhi laterali posteriori di un ragno.